|}

Die Bahnstrecke Dunhuang–Yinmaxia (auch: Bahnstrecke Dunhuang–Golmud und Dunge-Bahn, ) ist eine Eisenbahnstrecke in den Provinzen Gansu und Qinghai der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Dunhuang mit dem Bahnhof Yinmaxia West. Ihren alternativen Namen erhält sie vom 155 Kilometer südwestlich von Yinmaxia gelegenen Bahnhof Golmud. Die Strecke selbst ist 509 Kilometer lang.

Am Bahnhof Dunhuang geht die Bahnstrecke in die Dunhuangbahn nach Liugou über, sodass in Liugou Anschluss an die Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang besteht. In Yinmaxia und Yinmaxia West mündet sie in die Lhasa-Bahn nach Golmud und Lhasa in die eine Richtung sowie in die Gegenrichtung nach Xining. Wichtigste Bahnhöfe sind in Aksai, Subei und Da Qaidam. Eine Zweigstrecke führt zum Yilping-Salzsee. Die Strecke durchquert die Kumtag-Wüste auf einem Viadukt sowie das Altun-Gebirge durch einen 20 Kilometer langen Eisenbahntunnel gebaut wurde. Die Strecke steigt ab Aksai stark an und verläuft danach auf über 3000 Metern Höhe.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Sie wurde 2019 für den Verkehr freigegeben.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Gansu
Bauwerk in Qinghai
Verkehr (Gansu)
Verkehr (Qinghai)